Chlorociboria — рід грибів родини Chlorociboriaceae. Назва вперше опублікована 1958 року.

Класифікація 
До роду Chlorociboria відносять 35 видів:

Примітки

Джерела 
 Ramamurthi, C.S.; Korf, R.P.; Batra, L.R. 1957. A revision of the North American species of Chlorociboria (Sclerotiniaceae). Mycologia. 49:854-863 - P.857

Роди грибів